Die 1. Liga 1956 war die 22. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 18. März und endete am 25. November 1956.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine 
 Gwardia Bydgoszcz => Polonia Bydgoszcz
 Budowlani Gdańsk => Lechia Gdańsk
 ŁKS Włokniarz Łódź => ŁKS Łódź

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1956 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1956
Fußballsaison 1956